Palazzo Roncalli a Bergamo
 Palazzo Roncalli a Vigevano